Serie A 2013 – torneo di canoa polo femminile
 Serie A 2013 – torneo di canoa polo maschile
 Serie A 2013 – torneo di pallapugno